Олимпийский комитет Канады (, , ОКК () — некоммерческая организация, представляющая канадских спортсменов в Международном олимпийском комитете (МОК) и на Панамериканских играх. Официально признан МОК в 1907 году. На настоящий момент включает 464 члена. 

Штаб-квартира организации в Торонто, Онтарио. Действующий президент — Майкл Чэмберс ().

29 мая 2009 года ОКК и Олимпийская ассоциация Барбадоса подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) по сотрудничеству между двумя органами. Это предложение позволит наладить более тесные партнёрские отношения между спортивными федерациями Канады и Барбадоса со спортсменами . Это включает в себя свободный обмен тренеров, официальных лиц, тренеров, судей, экспертов и учёных для участия в семинарах, курсах и консультациях.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Олимпийского комитета Канады   

Спорт в Канаде
Канада